ПВД:

 Полиэтилен высокого давления
 (Понтонный) парк воздушно-десантный, см. ПВД-20, понтонный парк
 Поход выходного дня
 Приёмник воздушного давления